Línea 502 puede referirse a:
 Línea 502 (Cañuelas), línea de colectivos que une las localidades de Cañuelas y Uribelarrea.
 Línea 502 (Bahía Blanca), línea de colectivos del Partido de Bahía Blanca.
 Línea 502 (Florencio Varela), línea de transporte automotor del partido de Florencio Varela.
 Línea 502 (Lobos), línea de colectivos del Partido de Lobos.
 Línea 502 (La Plata), más conocida como Línea Sur, línea de colectivos urbana del Partido de La Plata.
 Línea 502 (Tandil), línea de colectivos pertenece al partido de Tandil.
 Línea 502 (Santiago de Chile), línea de transporte de Santiago de Chile.